Бори́с Васи́льевич Фила́тов (28 декабря 1919, с. Варварино, Балашовский уезд, Саратовская губерния — 13 мая 1997, стан. Родниковская, Курганинский район, Краснодарский край, Россия) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1919 году в селе Варварино. Член КПСС с года.

Участник Великой Отечественной войны. С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1946—1986 гг. — заместитель директора по учебной части автодорожного техникума в Свердловске, заведующий мастерскими, директор машинно-тракторной станции в станице Родниковская Курганинского района Краснодарского края, председатель колхоза «Маяк Революции» Курганинского района Краснодарского края.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва.

Умер в Родниковской в 1997 году.

Литература 
 Борис Васильевич Филатов // Трудовая Слава: золотые звезды Курганинского района / МБУК «Курганинская МЦБС» Методикобиблиографический отдел. — Курганинск, 2008.- С. 27.
 Гриценко, В. Чистый родник // Их труд — подвиг. Очерки о Героях Труда Кубани (сборник). В 2-х томах. Т.1. — Краснодар. Книжное издательство, 1968. — с. 105—112.
 Исупова Т., Борис Васильевич Филатов : К 80-летию Краснодарского края. // Курганинские итоги. — 2017. — 3 ноября. — С.1.

Ссылки 
 Филатов Борис Васильевич
  Филатов Борис Васильевич, Курганинская межпоселенческая централизованная библиотека

Председатели колхозов